Sándor Anna (1950–2022) magyar gordonkaművész
 Sándor Anna (1951) szlovákiai magyar nyelvész
 Sándor Anna (?) kanadai magyar forgatókönyvíró, színésznő
 Sándor Anna (?) producer